Sytschowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Sytschowo (Moskau, Wolokolamsk), Siedlung städtischen Typs in der Oblast Moskau, Rajon Wolokolamsk

 Dörfer:
 Sytschowo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Krattlau, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Sytschowo (Kaluga, Babynino), in der Oblast Kaluga, Rajon Babynino
 Sytschowo (Kaluga, Mossalsk), in der Oblast Kaluga, Rajon Mossalsk
 Sytschowo (Kirow), in der Oblast Kirow
 Sytschowo (Kurgan, Ketowo), in der Oblast Kurgan, Rajon Ketowo
 Sytschowo (Kurgan, Kurtamysch), in der Oblast Kurgan, Rajon Kurtamysch
 Sytschowo (Kurgan, Wargaschi), in der Oblast Kurgan, Rajon Wargaschi
 Sytschowo (Moskau, Kolomna), in der Oblast Moskau, Rajon Kolomna
 Sytschowo (Nowgorod, Borowitschi), in der Oblast Nowgorod, Rajon Borowitschi
 Sytschowo (Nowgorod, Ljubytino), in der Oblast Nowgorod, Rajon Ljubytino
 Sytschowo (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Sytschowo (Tjumen, Abatski), in der Oblast Tjumen, Rajon Abatski
 Sytschowo (Tjumen, Wagai), in der Oblast Tjumen, Rajon Wagai
 Sytschowo (Tscheljabinsk), in der Oblast Tscheljabinsk
 Sytschowo (Tula), in der Oblast Tula
 Sytschowo (Twer, Scharkowski), in der Oblast Twer, Rajon Scharkowski
 Sytschowo (Twer, Wessjegonsk), in der Oblast Twer, Rajon Wessjegonsk
 Sytschowo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Sytschowo (Wologda, Charowsk), in der Oblast Wologda, Rajon Charowsk
 Sytschowo (Wologda, Grjasowez), in der Oblast Wologda, Rajon Grjasowez
 Sytschowo (Wologda, Tscherepowez), in der Oblast Wologda, Rajon Tscherepowez
 Sytschowo (Wologda, Ustjuschna), in der Oblast Wologda, Rajon Ustjuschna
 Sytschowo (Wologda), in der Oblast Wologda, Rajon Wologda